Secret Story peut signifier : 
Secret Story, une émission française de télé réalité diffusée de 2007 à 2017.
Secret Story - Casa dos Segredos, version portugaise diffusée de 2010 à 2018.
Secret Story  (Pays-Bas), version néerlandaise diffusée en 2011.
Secret Story - La casa de los secretos, version espagnole diffusée depuis 2021.